William Cochran (1738–1785), peintre écossais
 William Gemmell Cochran (1909–1980), statisticien britanno-américain
 William Cochran (1922–2003), physicien britannique
 William Cochran (1943-2022), chanteur ténor américain

Voir aussi